|-
| 13801 Kohlhase ||  || 11 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13802 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 13803 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13804 Hrazany || 1998 XK || 9 decembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 13805 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13806 Darmstrong ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13807 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13808 Davewilliams ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13809 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13810 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13811 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13812 - || 1998 YR || 16 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13813 - || 1998 YX || 16 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13814 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13815 Furuya ||  || 22 decembrie 1998 || Hadano || 
|-
| 13816 Stülpner ||  || 29 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 13817 Genobechetti ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13818 Ullery ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13819 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13820 Schwartz || 1999 VQ || 1 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13821 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 13822 Stevedodson ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13823 ||  || 15 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13824 Kramlik ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13825 Booth ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13826 - || 1999 WM || 16 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13827 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13828 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 13829 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13830 ARLT ||  || 4 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 13831 - ||  || 3 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13832 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13833 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13834 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13835 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13836 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13837 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13838 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13839 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13840 Wayneanderson ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13841 Blankenship ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13842 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13843 Cowenbrown ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13844 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13845 Jillburnett ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13846 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13847 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13848 Cioffi ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13849 Dunn ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13850 Erman ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13851 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13852 Ford ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13853 Jenniferfritz ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13854 - ||  || 10 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13855 - ||  || 11 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13856 - ||  || 11 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13857 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13858 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13859 Fredtreasure ||  || 13 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 13860 Neely ||  || 15 decembrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 13861 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13862 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13863 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13864 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13865 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13866 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13867 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13868 Catalonia ||  || 29 decembrie 1999 ||  || J. Guarro
|-
| 13869 Fruge ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 13870 - || 2158 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13871 - || 2635 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13872 - || 2649 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13873 - || 2657 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13874 - || 3013 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13875 - || 4525 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13876 - || 4625 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13877 - || 6063 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13878 - || 6106 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13879 - || 6328 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13880 - || 6607 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13881 - || 6625 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13882 - || 6637 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13883 - || 7066 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13884 - || 1064 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13885 - || 2104 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13886 - || 2312 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13887 - || 3041 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13888 - || 3290 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13889 - || 4206 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13890 - || 1186 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13891 - || 1237 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13892 - || 1266 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13893 - || 1296 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13894 - || 2039 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13895 - || 2168 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13896 - || 3310 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13897 Vesuvius || 4216 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13898 - || 4834 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13899 - || 5036 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13900 - || 5211 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-